Johannes Geis, né le  à Schweinfurt, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Nuremberg.

Biographie 

Le , Schalke 04 annonce la signature de Johannes Geis jusqu'en .

Statistiques

Palmarès 
 Greuther Fürth
 2. Bundesliga
 Champion (1) : 2012.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du Séville FC
Joueur du FC Cologne
Joueur du 1. FC Nuremberg
Naissance en août 1993
Naissance à Schweinfurt